Rogel est le patronyme de:
 Bernard Rogel (1956), un amiral français
 Jean-Pierre Rogel, un journaliste canadien
 Marthe Emma Rogel (1882-1965), actrice française
Agustin Rogel  (1997),footballeur uruguayen

Homonymie de patronyme